Frederik 8. (Christian Frederik Vilhelm Carl) (3. juni 1843 – 14. maj 1912) var konge af Danmark fra 1906 til 1912.

Han var det ældste barn af Christian 9. og Louise af Hessen-Kassel og anden danske konge af den glücksburgske (lyksborgske) slægt. Hans valgsprog var Herren er min Hjælper.

Frederik var kronprins i 43 år og forberedte sig med omhu til kongegerningen. Han var liberal af indstilling og var i modsætning til faderen tilhænger af systemskiftet i 1901, hvor parlamentarismen blev indført i Danmark. Han fik kun seks år på tronen, før han døde.

Biografi

Fødsel og familie 

Prins Frederik blev født den  i Det Gule Palæ i Amaliegade ved siden af Amalienborg i København som ældste barn af prins Christian af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg (den senere Christian 9. af Danmark) og Louise af Hessen. Han blev døbt med navnene Christian Frederik Vilhelm Carl men var kendt under navnet Frederik. I familien var han kendt som Fredy.

Da Frederik blev født, var hans far stadig kun prins af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg, en fjern og ubetydelig sidegren til det danske kongehus, der nedstammede fra Christian 3.. Familiens status ændredes i 1853, da Christian ved udsigten til den oldenborgske slægts snarlige uddøen blev gjort til arving til den danske trone. Frederik blev derved prins til Danmark.

Frederik havde fem yngre søskende: Alexandra (der blev gift med Edvard 7. af Storbritannien), Vilhelm (der blev konge af Grækenland som Georg 1.), Dagmar (der som Maria Fjodorovna blev gift med Alexander 3. af Rusland), Thyra (der blev gift med Ernst August, Hertug af Cumberland og tronprætendent til Kongeriget Hannover) og Valdemar.

Opvækst og uddannelse 
Frederik voksede op i Det Gule Palæ ved siden af Amalienborg, og efter at faderen var blevet dansk tronarving havde familien også adgang til Bernstorff Slot i Gentofte.

Efter at han en kort tid havde gået i Mariboes Skole i Store Kongensgade, fortsatte han sin undervisning i hjemmet under Professor L. V. Petersens ledelse, samtidig med at han deltog i Landkadetakademiets praktiske øvelser. Han blev konfirmeret sammen med sin søster Prinsesse Alexandra den 19. oktober 1860 i Christiansborg Slotskirke. Efter konfirmationen blev han udnævnt til sekondløjtnant à la suite i infanteriet og startede på en omfattende militær uddannelse.

I 1863 studerede han statsvidenskab i Oxford og interesserede sig i øvrigt for videnskab, kunst og kultur. Men da hans far samme år blev konge som Christian 9., og Frederik blev kronprins, blev han hjemkaldt fra England og fik som tronfølger plads i statsrådet. Under Anden Slesvigske Krig i 1864 var han ansat i generalløjtnant Cai Hegermann-Lindencrones stab. Han foretog adskillige rejser bl.a. til London, Paris, Berlin, Stockholm, Færøerne og Island.

Ægteskab 

Under sit ophold i England bejlede Kronprins Frederik uden held til Dronning Victorias datter, prinsesse Helena af Storbritannien. Selvom hans følelser var gengældt, blev forbindelsen dog ikke til noget, da dronning Victoria modsatte sig.

Efter dette mislykkede ægteskabsforsøg vendte opmærksomheden sig i stedet mod Prinsesse Lovisa af Sverige og Norge, der var det eneste barn af Kong Karl 15. og Dronning Louise af Sverige og Norge. Denne ægteskabsforbindelse blev anset for at være ønskelig af flere grunde. Tidens udprægede skandinavisme i de nordiske lande gjorde en ægteskabsforbindelse mellem de to kongehuse populær; men på trods heraf var forholdet mellem det danske og det svensk-norske kongehus anspændt. Ved den barnløse Frederik 7.'s død, havde der været kraftig stemning i Danmark for at udnævne Karl 15. eller hans broder Prins Oscar til dansk konge i stedet for Christian 9., der blev mistænkt for at være tyskvenlig. Samtidig var der skuffelse i Danmark, over at Sverige-Norge ikke havde støttet Danmark mod Preussen og Østrig under den Anden Slesvigske Krig i 1864. Derfor begyndte både Danmark og Sverige-Norge at diskutere en symbolsk forsoning mellem de to lande ved at arrangere et ægteskab mellem Prinsesse Lovisa og Kronprins Frederik. Alligevel havde den danske kongefamilie visse reservationer imod alliancen. Louise var ikke nogen skønhed, og hendes fremtidige svigermor, dronning Louise, frygtede, at hendes personlighed ikke passede i den danske kongefamilie. Familien vidste dog, at ægteskabet med den svenske prinsesse ville være populært, og efter krigen i 1864 ville være at foretrække frem for et ægteskab med en tysk prinsesse, hvilket ville have været det mest sandsynlige alternativ. Desuden var Prinsesse Lovisa rig i modsætning til den danske kongefamilie. I juli 1868 blev kronprins Frederik som 25-årig forlovet med den 17-årige prinsesse Louise, og parret blev gift den 28. juli 1869 i slotskirken på Stockholms Slot.

Den 10. august 1869 gjorde parrets deres indtog i København, hvor de fik en varm modtagelse. Kronprinsparret fik bolig i Frederik VIII's Palæ på Amalienborg og overtog  Charlottenlund Slot nord for København som sommerbolig. Her blev flere af deres børn født, og Frederik 8. havde her et fristed langt væk fra hoflivet på Amalienborg. Frederik og Lovisa fik otte børn: prins Christian (den senere kong Christian 10.), prins Carl (den senere kong Haakon 7. af Norge), prinsesse Louise, prins Harald, prinsesse Ingeborg, prinsesse Thyra, prins Gustav og prinsesse Dagmar. Grundet de mange børn blev Charlottenlund slot ombygget for at kunne rumme den store familie, og 1880-81 blev slottet udvidet med en kuppelbygning oven på den gamle fronton og to symmetriske tilbygninger i hver side.

Regeringstid 

Christian 9. døde den 29. januar 1906, og Frederik efterfulgte ham som konge. Han blev udråbt til konge af konseilspræsident I.C. Christensen fra balkonen på Christian VII's Palæ på Amalienborg under navnet Frederik 8. Han fik kun seks år på tronen, før han døde under uafklarede omstændigheder i Tyskland.

Død 
I de sidste år var Kongens helbred svækket af en hjertesygdom, og under et ophold i Hamborg blev Frederik 8. fundet død om aftenen den 14. maj 1912 efter en uledsaget udflugt i byen. Da man om morgenen ikke fandt ham på hans værelse, startede man en diskret eftersøgning, og man fandt ud af, at liget af en velklædt ukendt herre var blevet indleveret på byens lighus lidt før midnat. Da man fik adgang dertil, viste lig nr. 133 sig at være kongen. Han blev transporteret tilbage til hotellet, og man udsendte en meddelelse om, at kongen var død under en aftentur i byen. I mange år gik der hårdnakkede rygter om, at kongen i virkeligheden skulle være død på et bordel. Kongens høje alder og ringe helbred, samt det faktum, at kongen døde blot et kvarter efter at have forladt sit hotel giver imidlertid al grund til at antage, at disse var uden hold i virkeligheden.

Efter et castrum doloris i Christiansborg Slotskirke blev han gravsat i Roskilde Domkirke i Glücksborgernes Kapel. Han blev fulgt som konge af sin ældste søn Christian, der besteg tronen som kong Christian 10.

Personlige interesser 
Han var frimurer og var 1871-1912 formand (højeste styrer) for Den Danske Frimurerorden.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Fuld officiel titel 
Af Guds Nåde Konge til Danmark,  de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg.

Titler og prædikater fra fødsel til død 
 1843-1853: Hans Durchlauchtighed Prins Frederik til Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg
 1853-1858: Hans Højhed Prins Frederik til Danmark
 1858-1863: Hans Kongelige Højhed Prins Frederik til Danmark
 1863-1906: Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik til Danmark
 1906-1912: Hans Majestæt Kong Frederik VIII til Danmark

Æresbevisninger

Danske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1861)
 : Dannebrogordenens Hæderstegn (D.Ht.) (1861)
 : Storkommandør af Dannebrogordenen (S.Kmd.)  (1869)

Udenlandske dekorationer 
  Anhaltske hertugdømmer: Storkors af Albrekt Bjørnens Husorden  (1863)
 : Ridder af Troskabens Husorden  (1881)
 : Ridder af Berthold den Førstes Orden  (1881)
 : Ridder af Sankt Hubertusordenen 
 : Storkordon af Leopoldsordenen 
 : Ridder af Sankt Kyrillos og Sankt Methodios' orden 
 : Storkors af Sankt Aleksanders orden 
 : Storkors med kæde af Sankt Olavs Orden (No.St.O.1.*)  (1862)
 : Ridder af Hosebåndsordenen  (1896)
 : Ridder af Serafimerordenen  (1862)
 : Storkors af Sankt Stefans Orden  (1873)

Børn

Anetavle

Noter og henvisninger

Litteratur

Eksterne henvisninger 

 Kongerækken på Kongehusets hjemmeside 
 Frederik 8. på Amalienborgmuseets hjemmeside

Se også 
 Danmarks historie (1901-1945)
 Kongerækken
 Kong Frederik VIII besøger Island film fra 1907

Regenter af Danmark
Huset Glücksburg
Protestantiske monarker
Frimurere fra Danmark
Generaler fra Danmark
Medlemmer af Videnskabernes Selskab
Danskere i 1800-tallet
Danskere i 1900-tallet
Personer fra København
Storkommandører af Dannebrog
Riddere af Serafimerordenen
Riddere af Hosebåndsordenen